VWT steht für:

 Volkswirtschaftstheorie, siehe Wirtschaftstheorie
 Vereinigung Österreichischer Wirtschaftstreuhänder
 Vertikalwindtunnel
 Variable Weight, eine Disziplin des Apnoetauchens
 Verfahrensregelung Wirtschaft – Technik

Vwt steht für:
 Volkswirt, siehe Volkswirtschaftslehre

Abkürzung